Анкон има више значења:

 Анкон
 Анкон (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Анкон, Ла Асијенда де Анкон (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Анкон (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику